Sergej Ignat'evič Rudenko – generale sovietico
Sergej Ivanovič Rudenko – antropologo e archeologo sovietico